

Personaggi 
 Jolt  – personaggio dei fumetti DC Comics
 Jolt  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Jolt  – personaggio dei Transformers

Musica
 The Jolt  – gruppo musicale punk rock scozzese di fine anni settanta

Altro 
 Jolt Awards  – premio nell'industria dei software
 Jolt Cola  – bibita analcolica gassata prodotta dalla Wet Planet Beverages